HMAS Vendetta je (bilo) ime več ladij Kraljeve avstralske vojne mornarice:
 HMAS Vendetta (D69)
 HMAS Vendetta (D08)

Vendetta